Дов-Бер ( — Дойв-Бер) — имя, широко распространенное среди евреев-ашкенази. Оба компонента означают «медведь»: дов — на иврите, бер — на идише. Имеет распространение среди хасидов.

Известные носители 
 Дов-Бер из Межерича — хасидский цадик XVIII века
 Дов-Бер Фридман — хасидский цадик XIX века ружинской династии.
 Дов Бер из Любавичей — 2-й любавичский ребе.
 Шолом-Дов-Бер — 5-й любавичский ребе.
 Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар — главный раввин России с 1999 г. по версии ФЕОР.
 Левин, Дойвбер — писатель.

Еврейские имена
Хасидизм